Красій — прізвище.
 Красій Кирило Володимирович (1973) — одеський футзаліст, тренер, майстер спорту України, чемпіон України 1996 року.
 Красій Семен Опанасович (1926—2002) — полковник Радянської Армії, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1943)

Прізвища